Australia
 Hobart – capitale della Tasmania
 Città di Hobart – local government area della Tasmania

 Stati Uniti d'America
 Hobart – città della Contea di Lake, Indiana
 Hobart – villaggio della Contea di Delaware, New York
 Hobart – città della Contea di Kiowa, Oklahoma
 Hobart – census-designated place della Contea di King, Washington
 Hobart – città della Contea di Brown, Wisconsin

Persone
Augustus Hobart-Hampden, VI conte di Buckinghamshire (1793-1885) – nobile inglese
Garret Hobart (1844-1899) – politico statunitense
George Hobart, III conte di Buckinghamshire (1731-1804) – politico inglese
Henrietta Hobart (1689-1767) – amante di re Giorgio II di Gran Bretagna
John Hobart, I conte di Buckinghamshire (1693-1756) – nobile inglese
John Hobart, II conte di Buckinghamshire (1723-1793) – nobile e politico inglese
Joseph R. Hobart (1944) – astronomo amatoriale statunitense
Percy Hobart (1885-1957) – generale britannico
Robert Hobart, IV conte di Buckinghamshire (1760-1816) – politico inglese
Rose Hobart (1906-2000) – attrice statunitense

Pagine correlate
HMAS Hobart